Хермаде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Ча. Население — 2204 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Луго